Kilbourne hace referencia a las siguientes localidades de Estados Unidos:
 Kilbourne (Illinois), una villa ubicada en el condado de Mason;
 Kilbourne (Luisiana), una villa ubicada en la parroquia de West Carroll;
 Kilbourne (Ohio), un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Delaware.